Микуцкий — славянская фамилия. Известные носители:
 
 Микуцкий, Станислав Павлович (1835 — 1890) — российский филолог, специалист в сравнительно-историческом языкознании
 Микуцкий, Борис Антонович  (1914 — 1974) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза